My Own Private Rodeo () — восемнадцатая серия шестого сезона мультсериала Царь горы. Впервые была показана . Рейтинг серии — TV-PG. В 2003 году серия была номинирована на GLAAD Media Awards за «выдающийся эпизод», также номинировалась на Writers Guild of America Award.

Сюжет 
Дейл и Нэнси Гриббл планирует повторную свадебную церемонию. После начального отказа друзья Дейла решают найти его отца Мака и пригласить того на церемонию. Дейл не хочет приглашать Мака, потому что на первой свадьбе Дейла и Нэнси, Мак целует её. Хэнк, Билл, и Бумхауэр решают найти Мака, чтобы тот покрыл ущерб причиненный сыну. Однако, Хэнк, Билл и Бумхауер обнаруживают, что отец Дейла — гей, работающий в гей-родео (В переводе 2x2 — голубое родео). После шоу Хэнк идет к Маку, который говорит Хэнку правду; Мак собирался поцеловать филиппинского официанта, однако когда Мак увидел сына, то поцеловал «первую встречную» Нэнси. Беседа прервана Хуаном Педро, возлюбленным Мака, который расстроен после того, как узнаёт, что Мак раньше был женат. Мак признает, что первый брак была «большой ошибкой». Дейл комментирует, что его отец «нравился сотням женщин». В конечном счёте, Мак возвращается в Арлен и просит прощение Дейла, не говоря тому, что он — гей.

Неуверенный поначалу Дейл урегулировал отношения со своим отцом. Мак замечает различие между Джозефом и Дейлом и спрашивает Нэнси, Джозефа усыновили или нет. Она неохотно говорит правду, которую знают Хэнк, Билл, Бумхауер, Пегги и даже Бобби. Дейл неверно понимает чувства Мака, и думает, что у Мака есть чувства к Нэнси, но Мак пытается признаться сыну, что он — гей. Однако, объяснение Мака насчёт того, что Хуано Педро его «партнёр», Дейл неправильно понимает и думает, что его отец тайный агент работающий на правительство. Дейл идёт в гей-родео, чтобы сообщить мужчинам, что его отец — тайный агент, контролирующий их действия. Однако Мак останавливает Дейла, и наконец, мирится с Хуаном Педро и целует его перед Дейлом, который смягчился к отцу и позволил ему прийти на церемонию.

Первоначальная версия 
Чарльз Нельсон Рейли высказал часть основной сюжетной линии про Мака. В этой версии Дейл страдает от зубной боли и отказывается пойти к дантисту, боясь, что устройство слежения было внедрено ему в зубы. Большинство событий эпизода остается теми же самыми, но окончание отличается, тем, что Мак, чувствует, что Дейл отклонил бы его, если бы он сказал правду, признавшись в своей ориентации, Мак объясняет, что он контролирует действия гей-родео. После чего Дейл идёт за руку с Маком к дантисту. После того как подлинник был переписан, Дэвид Герман был нанят, чтобы озвучить голос Мака.

Примечания

Ссылки 
  

Серии «Царя горы»
Эпизоды сериалов на ЛГБТ-тематику
Мультфильмы США 2002 года